Kościotrup (symbol)
 Kościotrup (czasopismo)